Flip Your Wig — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Hüsker Dü, вышедший в 1985 году.

Об альбоме 
Flip Your Wig стал последним релизом Hüsker Dü на независимом лейбле SST Records. Ко времени выпуска этого альбома музыканты подписали контракт с мейджор-лейблом Warner Bros. В создании альбома не принимал участия Спот — продюсер предыдущих пластинок группы. В результате Flip Your Wig получился более мягким по звучанию, чем все предыдущие альбомы Hüsker Dü. Песня «Makes No Sense at All» стала синглом, на неё был снят клип, получивший небольшую ротацию на MTV.

Список композиций

Участники записи 
 Грег Нортон — бас-гитара
 Боб Моулд — гитара, вокал, пианино, бас, перкуссия
 Гранд Харт — барабаны, вокал, вибрафон, перкуссия

Примечания 

Альбомы Hüsker Dü
Альбомы 1985 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы SST Records